Mincu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Dimitrie Mincu (?), primar de Chișinău în perioadele anilor 1849–1854, 1858–1860 și 1861–1866.
 Ion Mincu (1852–1912), arhitect, inginer, inovator, pedagog, profesor universitar și deputat român.
 Iulian Mincu (1927–2015), om de stat român, ministru al sănătății (1992–1996).
 Mioara Mincu (1933–2008), medic primar și doctor român.
 Marin Mincu (1944–2009), poet, critic literar, istoric literar, semiolog și eseist român.
 Ștefania Mincu (n. 1944), scriitoare română.
 Georgeta Mincu (n. 1971), economistă și politiciană moldoveană, ministru al agriculturii (2019).